Я́цкий — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Яцкий, Евгений Владимирович — российский футболист.
 Яцкий, Михаил Дмитриевич — советский разведчик, участник Великой Отечественной войны.

Топонимы 
 Яцкий — упразднённый хутор в Астраханской области.